Кубок «Первого канала» — коммерческий товарищеский футбольный турнир, проводившийся в 2006, 2007 и 2008 годах Первым каналом и фондом Романа Абрамовича «Национальная академия футбола». Турнир проводился в зимнее «межсезонье», его основными участниками были лидирующие клубы России и Украины.

До 2009 года призовой фонд был $2 млн. Согласно регламенту турнира, половину полученных средств клубы были обязаны направить на развитие детско-юношеского футбола в своих странах.

В 2009 году турнир был частично подготовлен, затем отменён.
Аналогичную идею и схему использовал Объединённый турнир, в 2013 году.

Прошедшие соревнования 
Первый розыгрыш турнира состоялся в Тель-Авиве с 5 по 9 февраля 2006 года. В турнире приняли участие московские ЦСКА и «Спартак», киевское «Динамо» и донецкий «Шахтёр», который стал первым победителем турнира, обыграв оба московских клуба.

Для второго турнира, который проходил с 24 января по 1 февраля 2007 года в Тель-Авиве и Хайфе, формат был значительно изменён. К двум российским и украинским командам были добавлены две израильские: чемпион страны «Маккаби» из Хайфы и вице-чемпион «Хапоэль» (Тель-Авив). Команды были разбиты на две группы, по одному представителю от каждой страны.

Третий турнир проходил с 23 по 31 января 2008 года в Тель-Авиве и Иерусалиме. В нём снова приняли участие московские ЦСКА, «Спартак», киевское «Динамо», донецкий «Шахтёр», а также «Бейтар» (Иерусалим) и белградская «Црвена Звезда».

Приз лучшего игрока турнира традиционно вручался по совместному решению оргкомитета и редакции журнала «PROспорт».

Победители Кубка Первого канала

Лучшие игроки Кубка Первого канала 
Официальная версия журнала «PROспорт».

Лучшие бомбардиры Кубка Первого канала

Примечания

Ссылки 
 Кубок Первого канала на сайте RSSSF